Claude Guichard est le nom porté par plusieurs personnes :
 Claude Guichard (1545-1607), historien et poète ;
 Claude Guichard (1861-1924), mathématicien ;
 Claude Guichard (1928-2021), homme politique.

Voir aussi 
 Claude Guichard Déageant (1574-1645), conseiller du Roi.